Полное лунное затмение состоялось 10 декабря 2011 года. Полное лунное затмение началось в 14:06 GMT, его продолжительность составила 51 мин.

Это второе из двух полных лунных затмений в этом году, первое произошло 15 июня 2011 года.

Видимость 
По прилагаемой ниже схеме видно, что полной картиной затмения могли полюбоваться лишь жители Азии, Центральной и Восточной России, Японии, Австралии и Аляски.

Для жителей Новой Зеландии и Гавайских островов окончание затмения произошло утром при заходе Луны. Жители центральных и восточных штатов США могли наблюдать затмение также при заходящей Луне, но с меньшими фазами (Луна зашла за горизонт до окончания полной фазы). Напротив, народности центральной Африки, Ближнего Востока, восточной Европы и Европейской России могли увидеть затмение восходящей Луны после захода Солнца.

На западе США, востоке Африки и Европы наблюдались лишь частные фазы затмения (при заходе и восходе Луны соответственно).

Южная Америка, Атлантика и западная Африка находятся на дневной стороне Земли — наблюдение затмения в этих регионах было невозможным.

Ожидалось, что Луна приобретет ярко-оранжевый цвет. Когда земная тень будет проходить по поверхности Луны, вероятно появление синеватого ободка по краю тени.

Прогнозы 
Следующее наблюдаемое лунное затмение произойдёт 4 июня 2012 года. Оно будет частным, видимым полностью в Австралии, Новой Зеландии и Новой Гвинее.

Карта

Примечания

Ссылки 

 Сборник on-line трансляций лунного затмения
 Астрономический календарь на 2011 год
 Лунное затмение 10 декабря 2011 года
 Каталог лунных затмений 2001—2020 гг.

2011
2011 год в науке